Safonovo (Múrmansk), localitat de la província de Safonovo, a Rússia
 Safonovo (Koltxúguino), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Safonovo (Múrom), localitat de la província de Vladímir, a Rússia